François Bouchard ist der Name folgender Personen:

* François Bouchard (Eishockeyspieler, 1973) (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 François Bouchard (Eishockeyspieler, 1988) (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler